Rostislav Olesz (né le  à Bílovec en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évolue en tant qu'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Olesz commence sa carrière dans le championnat tchèque junior de hockey sur glace en 1999-2000 avec le club de HC Vítkovice. L'année d'après il joue en moins de 18 ans, en moins de 20 ans mais aussi dans l'équipe première du club : le , il devient à 15 ans et 3 mois le plus jeune joueur à évoluer en Extraliga.

En 2004, il participe au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey et est choisi en première ronde par les Panthers de la Floride en tant que . Mais la saison suivante est annulée et il reste jouer dans son pays, rejoignant le HC Sparta Prague

En 2005-2006, il fait ses débuts sur les patinoires d'Amérique du Nord avec les Panthers. La saison d'après, il commence avec l'équipe affiliée à la franchise des Panthers: les Americans de Rochester de la Ligue américaine de hockey mais au bout de quatre matchs, il rejoint les Panthers.

Carrière internationale 
En 2003, il fait partie de l'Équipe de République tchèque des moins de 18 ans qui joue le championnat du monde. En 2004 et 2005, il participe au championnat du monde junior. En 2005, l'équipe gagne la médaille de bronze.

Il a également participé aux Jeux olympiques de 2006 avec l'équipe tchèque qui remporta la médaille de bronze à Turin (Italie).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001|| HC Vítkovice||Extraliga ||3||0||1||1||0||-||-||-||-||- 
|- 
|2001-2002||HC Vítkovice||Extraliga||11||1||2||3||0||-||-||-||-||-
|-
|2002-2003||HC Vítkovice||Extraliga||40||6||3||9||41||5||0||0||0||2
|- 
|2003-2004||HC Vítkovice||Extraliga||35||1||11||12||10||6||2||1||3||4
|-
|2004-2005||HC Sparta Prague||Extraliga||47||6||7||13||12||5||0||2||2||0
|- 
|2005-2006||Panthers de la Floride||LNH||59||8||13||21||24||-||-||-||-||-
|-  
|2006-2007||Panthers de la Floride||LNH||75||11||19||30||28||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||Americans de Rochester||LAH||4||1||2||3||4||-||-||-||-||-
|- 
|2007-2008||Panthers de la Floride||LNH||56||14||12||26||16||-||-||-||-||-
|-  
|2008-2009||Panthers de la Floride||LNH||37||4||5||9||8||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||Panthers de la Floride||LNH||78||14||15||29||28||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Panthers de la Floride||LNH||44||6||11||17||8||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||Blackhawks de Chicago||LNH||6||0||0||0||6||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||IceHogs de Rockford||LAH||50||17||24||41||32||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||IceHogs de Rockford||LAH||14||7||12||19||4||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||Devils du New Jersey||LNH||10||0||2||2||0||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||Devils d'Albany||LAH||5||1||3||4||4||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||CP Berne||LNA|| 23 || 7 || 4 || 11 || 12 || 6 || 4 || 1 || 5 || 2
|- 
|2014-2015|| HC Vítkovice || Extraliga || 39|| 12|| 10|| 22|| 32|| 4|| 0|| 2|| 2||8
|- 
|2015-2016|| HC Vítkovice || Extraliga || 34|| 17|| 12|| 29|| 18|| 6 || 1 || 2 ||3 || 4
|-
|2015-2016|| SC Langnau || LNA || 15|| 4|| 4|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2016-2017|| HC Vítkovice || Extraliga || 41|| 8|| 12|| 20|| 28|| 5 || 0 || 1 ||1 || 4
|- 
|2017-2018|| HC Vítkovice || Extraliga || 52 || 16 || 14 ||30 || 44 || 4 || 0 || 0 || 0 ||6
|- 
|2018-2019|| HC Vítkovice || Extraliga || 31 || 10 || 9 || 19 || 28 || 8 || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
|2019-2020|| HC Olomouc || Extraliga ||  52|| 8|| 11|| 19|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2020-2021|| HC Olomouc || Extraliga || 46 || 6 || 9 || 15 || 14|| 7|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| 2021-2022||HC Olomouc || Extraliga ||  || 

|365||57||77||134||118||-||-||-||-||-

Au niveau international 

|-
| 2003 || align=left| République tchèque U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 2 || 3 || 5 || 4 || align=left| place
|-
| 2004 || align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 3 || 2 || 5 || 6 || align=left| place
|-
| 2005 || align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 7 || 3 || 10 || 12 || align=left| Médaille de bronze
|-
|2006 || align=left| || align=left|Jeux olympiques ||8 ||0 ||0 ||0 ||2 ||align=left| Médaille de bronze
|-
|2007 || align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde ||7 ||2 ||3 ||5 ||4 ||align=left| place
|-
|2009 || align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||align=left| place

Références 

Naissance en octobre 1985
Naissance à Bílovec
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Médaillé de bronze olympique tchèque
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Albany
Joueur du CP Berne
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers